Куренівка (Київ) — історична місцевість, житловий масив міста [Києва
Куренівка (село), Вінницька область, Чечельницький район